Бур-де-Конт () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен, округ Редон, кантон Гишен. Расположена на левом берегу реки Вилен, в 26 км к югу от Ренна, в 6 км от национальной автомагистрали N137. На правом берегу Вилена, в 2 км от центра коммуны, находится железнодорожная станция Гишен-Бур-де-Конт линии Ренн-Редон.

Население (2018) — 3 282 человека.

Достопримечательности 
 Шато Боше XVII века 
 Церковь Нотр-Дам середины XIX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,2 %
 промышленность — 7,2 %
 строительство — 15,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 42,2 %
 государственные и муниципальные службы — 30,7 %

Уровень безработицы (2018) — 7,9 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Иль и Вилен — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 090 (Франция в целом — 21 730, департамент Иль и Вилен — 22 230).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Бур-де-Конта с 2014 года занимает Кристиан Лепретр (Christian Leprêtre). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 58,59 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея